Río Escalante hace referencia a varios artículos:

Hidrografía
 Río Escalante (Estados Unidos), en el estado de Utah.
 Río Escalante (Nicaragua), departamento de Chontales.
 Río Escalante (Venezuela), en el occidente del país.